Карло Анновацци () (24 мая, 1925, Милан, Италия — 10 октября 1980, Милан, Италия) — итальянский футболист и тренер, прежде всего известный по выступлениям за клубы «Милан» и «Аталанта», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1945 году выступлениями в составе «Милан», в котором провел восемь сезонов, приняв участие в 281 матче чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Милана», был основным игроком команды.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Аталанта», к составу которого присоединился в 1953 году. Сыграл за бергамский клуб следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Играя в составе «Аталанты» также выходил на поле в основном составе команды.

Впоследствии с 1958 по 1960 год играл в составе клубов «Анкониата» и «Про Патрия».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Кастелло», за который выступал в течение 1960—1961 годов.

Карьера за сборную 
В 1947 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. За главную команду страны провел 17 матчей. В составе сборной был участником чемпионата мира 1950 года в Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика виступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 
 Карло Анновацци в «Енциклопедии футбола».
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Милан»
Тренеры ФК «Анкона»
Тренеры ФК «Аталанта»